beFour – gruppo musicale tedesco
 Befour – brano musicale di Zayn